«Легенда о Бхагате Сингхе» () — индийский драматический фильм на хинди, снятый режиссёром Раджкумаром Сантошии и вышедший в прокат 7 июня 2002 года. В основе сюжета — жизнь и борьба индийского революционера Бхагата Сингха. Фильм был выпущен в прокат в один день с картиной «Мученики, 23 марта 1931» режиссёра Гудду Дханоа с Бобби Деолом в главной роли, рассказывающей историю, основанную на тех же событиях. Оба фильма провалились в прокате, однако фильм Раджкумара получил положительную оценку критиков, а фильм Дханоа — негативную.

Сюжет 
Ещё в детстве на Бхагата Сингха оказала сильное эмоциональное воздействие сцена наказания (по сути, избиения) индийцев британцами. В дальнейшем, будучи подростком, главный герой с восторгом присоединяется к Движению несотрудничества, которое возглавляет Ганди. Однако после того, как в 1922 году британцы устроили массовую бойню в Чаури-Чаура, якобы спровоцированную индийцами, Бхагат Сингх разочаровался в мирных методах противостояния колонизаторам и, с группой единомышленников, начал физическое уничтожение англичан.
Когда его арестовали в первый раз, его отец Кишан заплатил 60 тысяч рупий и выручил его, чтобы заставить работать на молочной ферме и жениться на девушке по имени Маннавали.

Когда Лала Ладжпат Рай был избит до смерти полицией, Бхагат с Шиварамом Раджгуру, Сухдевом и Чандрой Шекхар Азадом убили полицейского по имени Сондерс, что в конечном итоге привело к аресту Бхагата. Его поместили в камеру, пытали и безжалостно избивали. Когда англичане выпустили законопроекты о торговых спорах и общественной безопасности, он вместе с Батукешваром Даттом начал закидывать бомбами здание индийского парламента, однако заботясь о безопасности людей, бросал бомбы на пустые скамейки. Его арестовали и судили в открытом суде. Именно здесь Бхагат начал свою широко разрекламированную революцию и стал популярен среди масс, особенно среди молодого поколения, рабочих и фермеров, настолько, что его популярность соперничала с популярностью самого Ганди.

Даже в тюрьме Лахора Бхагат не покидал заголовков новостей, когда он и другие заключенные держали 63-дневный пост до смерти, чтобы улучшить условия содержания заключенных-революционеров. В это время, Азад, которого британцам неоднократно не удавалось захватить, подвергся нападению в Альфред-парке в Аллахабаде 27 февраля 1931 года. После того, как полиция окружила весь парк, последовала перестрелка; отказавшись сдаться англичанам, Азад застрелился последней оставшейся в его револьвере пулей.

Британцы вновь открыли дело об убийстве Сондерса, в результате которого были вынесены смертные приговоры в отношении Бхагата, Шиврама и Сухдева. Вся нация поднялась в знак протеста, в том числе партия Конгресса — с картами в руках Ганди — поскольку он должен был подписать Пакт Ирвина, и индийцы надеялись, что он будет использовать это как козырь для спасения жизней героического трио. Но поскольку Ганди согласился с пунктом «освобождение политических заключенных, за исключением тех, кто был вовлечен в насилие», надежды нации рухнули. Бхагат, Сухдев и Раджгуру были казнены в полной тайне в ранние часы 23 марта 1931 года.

В ролях 
 Аджай Девган — Бхагат Сингх
 Фарида Джалал — Видьявати Сингх, мать Бхагата
  — сардар Кишан Сингх, отец Бхагата
  — 
  —   — 
  — Чандра Шекхар Азад
 Амрита Рао — Маннавали, невеста Бхагата
  — Джайдев Капур
  — Джатиндранат Дас
  — лорд Ирвин
  — Джавахарлал Неру
 Ситарам Панчал — ''Лала Ладжпат Рай

Саундтрек

Критика

Награды и номинации 
Фильм завоевал несколько наград, включая Национальную кинопремию за лучший фильм на хинди и Filmfare Award за лучший фильм по мнению критиков.

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-биографии Индии
Исторические фильмы Индии
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы Индии 2002 года
Фильмы о революционерах